Colden – località statunitense nello stato di New York
 Cadwallader D. Colden – politico statunitense
 Jane Colden – botanica britannica